Finala Campionatului Mondial de Fotbal 1978 este meciul decisiv de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1978. Meciul s-a jucat între Argentina și Olanda. Argentina a câștigat în prelungiri cu 3-1. Mario Kempes, care a fost cel mai bun marcator de la turneu a fost numit și omul meciului. Olanda a pierdut cel de-al doilea turneu la rând, de fiecare dată în fața țării gazdă, după ce a pierdut și în fața Germaniei de Vest în 1974.

Detaliile meciului

Legături externe 
1978 world cup final at holland78.net

Finala
Finalele Campionatului Mondial de Fotbal